Papalotla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Papalotla, Delstaten Mexiko, ort, 
 Papalotla, Tlaxcala, ort, Papalotla de Xicohténcatl, 
 Papalotla (kommun), Delstaten Mexiko, 
 Papalotla, Quimixtlán, 
 Papalotla, Veracruz, ort, La Perla, 
 Papalotla, Cuautempan, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar